Немецкие подводные лодки
U-39 (1915)
U-39 (1938)